Plaatsen in Roemenië
 Aluniș (Arad), een plaats in Arad
 Aluniș (Argeș), een plaats in Argeș
 Aluniș (Buzău), een plaats in Buzău
 Aluniș (Cluj), een plaats in Cluj
 Aluniș (Dâmbovița), een plaats in Dâmbovița
 Aluniș (Gorj), een plaats in Gorj
 Aluniș (Harghita), een plaats in Harghita
 Aluniș (Mureș), een plaats in Mureș
 Aluniș (Prahova), een plaats in Prahova
 Aluniș (Sălaj), een plaats in Sălaj

Plaatsen in de Republiek Moldavië
 Aluniș (Moldavië), een plaats in Rîșcani

Alunișu kan verwijzen naar:

Plaatsen in Roemenië
 Alunișu (Cluj), een plaats in Cluj
 Alunișu (Dâmbovița), een plaats in Dâmbovița
 Alunișu (Ilfov), een plaats in Ilfov
 Alunișu (Olt), een plaats in Olt
 Alunișu (Băiculești), een plaats in de gemeente Băiculești, Argeș
 Alunișu (Brăduleț), een plaats in de gemeente Brăduleț, Argeș

Alunișul kan verwijzen naar:

Plaatsen in Roemenië
 Alunișul (Bistrița-Năsăud), een plaats in Bistrița-Năsăud
 Alunișul (Mehedinți), een plaats in Mehedinți